Cast steht für:

 Cast (Medizin), immobilisierender Stützverband als Alternative zum Gipsverband
 Cast (Gallenwege), Abguss der Gallenwege durch Proteinablagerungen
 Cast (Band), englische Britpop-Band (ab 1993)
 Cast, englisch für „Besetzung“ von Schauspielrollen, siehe Rollenbesetzung
 cast, in der Programmierung englisch für Typumwandlung
 Google Cast, Streaming-Architektur von Google, siehe Chromecast #Streaming-Architektur

Geografie:
 Cast (Finistère), Gemeinde im Département Finistère, Frankreich
 Cast, lokale Bezeichnung einer Gemeinde in der italienischen Provinz Brescia, siehe Casto

Cast ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Cast (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Kristin Cast (* 1986), US-amerikanische Autorin
 Nadyne Saint-Cast (* 1979), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Phyllis Christine Cast (* 1960), US-amerikanische Autorin
 Tricia Cast (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin

 CAST steht für:
 CAST (Algorithmus), Carlisle Adams and Stafford Tavares, symmetrisches Blockverschlüsselungsverfahren
 CAST (Studie), Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, klinische Wirksamkeitsstudie zu Arzneimitteln
 CAST (Studiengang), BA-Studiengang an der Zürcher Hochschule der Künste (ZFH) im Bereich audiovisuelle Medien und visuelle Kommunikation
 CAST (Verein), Competence Center for Applied Security Technology, gemeinnütziger IT-Verein in Darmstadt
 CAST-Experiment, CERN Axion Solar Telescope, Experiment am europäischen Kernforschungszentrum CERN
 China Academy of Space Technology, siehe Chinesische Akademie für Weltraumtechnologie
 Zentrum für Strategie- und Technologieanalyse, russische Denkfabrik

Siehe auch:

 Kast (Begriffsklärung)

Abkürzung